Александр Иванович Червяков: Червяков, Александр Иванович (1891—1966) — советский партийный и государственный деятель, нарком юстиции Донецко-Криворожской республики.
 Червяков, Александр Иванович (род. 1980) — казахстанский биатлонист.